Az 1962-es női sakkvilágbajnokság egy világbajnokjelölti versenyből és egy világbajnoki döntő párosmérkőzésből állt. A világbajnokjelölti verseny győztese szerzett jogot arra, hogy kihívja párosmérkőzésre a világbajnokot, Jelizaveta Bikovát. A világbajnokjelölti versenyt 2 pont előnnyel, és a párosmérkőzést fölényes 9–2 arányban az akkor még csak 21 éves szovjet Nona Gaprindasvili nyerte.

A világbajnokjelölti verseny 
A versenyt 1961. október–novemberben  a jugoszláviai Vrnjačka Banja városban (ma Szerbia) rendezték, amelyre 10 ország 17 versenyzőjét hívta meg a versenyt szervező Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE). A 17 résztvevő között körmérkőzés formájában dőlt el a világbajnok kihívójának személye. Az első helyért három szovjet és két jugoszláv versenyző között folyt nagy küzdelem, melyből nagy fölénnyel, két pontos előnnyel Nona Gaprindasvili került ki győztesen. A második és harmadik helyen is szovjet versenyző, Valentyina Boriszova és Kira Zvorikina végzett.

A versenyen a magyar színeket Ladányiné-Karakas Éva képviselte, aki holtversenyben a 7–9. helyen végzett.

A világbajnokjelölti verseny végeredménye:

{| class="wikitable"
|+ Női világbajnokjelölti verseny (1961)
|-
! !! Versenyző!!Ország !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17 !! Pont !! S–B
|- style="background:#cfc;"
| 1 || Nona Gaprindasvili|| || - || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 13 || 
|-
| 2 || Valentyina Boriszenko|| || 0 || - || 0 || ½ || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 11 || 
|-
| 3 || Kira Zvorikina|| || ½ || 1 || - || ½ || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 0 || 1 || 1 || 10 || 
|-
| 4 || Verica Nedeljković|| || ½ || ½ || ½ || - || 0 || 0 || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 9½ || 68.00
|-
| 5 || Milunka Lazarević|| || 0 || 0 || 0 || 1 || - || 1 || 0 || ½ || 1 || 1 || 0 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || 9½ || 67.75
|-
| 6 || Tatjana Zatulovszkaja|| || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || 1 || 0 || 0 || ½ || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 9½ || 64.00
|-
| 7 || Alexandra Nicolau|| || 0 || 0 || 1 || ½ || 1 || 0 || - || 1 || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || 1 || ½ || 1 || 9 || 66.50
|-
| 8 || Larissa Volpert|| || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || 1 || 0 || - || 1 || 1 || ½ || 0 || 1 || 1 || 0 || 1 || 1 || 9 || 65.00
|-
| 9 || Ladányiné Karakas Éva|| || ½ || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || - || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 9 || 63.25
|-
| 10 || Elisabeta Polihroniade|| || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || - || 1 || 1 || ½ || 1 || 0 || 1 || 1 || 8 || 
|-
| 11 || Henrijeta Konarkowska-Sokolov || || 0 || ½ || 0 || ½ || 1 || 1 || ½ || ½ || ½ || 0 || - || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || 7 || 
|-
| 12 || Chantal Chaudé de Silans|| || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || 0 || ½ || 1 || 0 || 0 || ½ || - || 1 || 0 || ½ || 0 || ½ || 6 || 48.75
|-
| 13 || Gisela Kahn Gresser|| || ½ || ½ || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || 1 || 0 || - || 1 || 1 || ½ || 0 || 6 || 46.50
|-
| 14 || Lisa Lane|| || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 1 || 0 || ½ || 0 || ½ || 1 || 0 || - || 1 || 0 || 1 || 6 || 42.25
|-
| 15 || Fenny Heemskerk|| || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || ½ || 1 || ½ || ½ || 0 || 0 || - || 0 || 1 || 5½ || 40.50
|-
| 16 || Elfriede Rinder|| || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || - || 1 || 5½ || 31.00
|-
| 17 || Hundsuren|| || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 1 || 0 || 0 || 0 || - || 2½ || 
|}

A világbajnoki döntő 
A világbajnoki döntő párosmérkőzésre 1962. szeptember 18. – október 17. között került sor Moszkvában. A 16 játszmásra tervezett mérkőzésen a világbajnoki cím elnyeréséhez 8,5 pontot kellett valamelyik versenyzőnek elérni.

A mérkőzés Gaprindasvili fölénye jegyében zajlott. A negyedik játszma után 3,5–0,5-re vezetett, félidőben 6,5–1,5 volt a javára. Végül a 11. játszma után a 9–2-es állásnál már eldőlt a világbajnoki cím sorsa, az éppenhogy 21 éves Gaprindasvili hosszú, egészen 1978-ig tartó regnálása ezzel kezdetét vette.

A párosmérkőzés játszmái 
Gaprindasvili-Bikova párosmérkőzés 11 játszmája

Jegyzetek

Források 
World Chess Championship (Women) 1961 Candidates Tournament 
World Chess Championship (Women) 1962 Gaprindashvili – Bikova Title Match 
Campeonato Mundo femenino Moscú 1962 

Sakkvilágbajnokságok
Sakkvilágbajnokság